Брейхова () — чешская фамилия.

Известные носители 
 Брейхова, Никола (род. 1974) — чешская метательница копья. Участница трёх Олимпийских игр.
 Брейхова, Хана (род. 1946) — чешская актриса.
 Брейхова, Яна (род. 1940) — чешская актриса.